Флис:

 Флис — синтетический нетканый материал для изготовления тёплой одежды.
 Флис — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Персоналии 
 Флис, Дмитрий Сергеевич (род. 1984) — российский профессиональный баскетболист.
 Флис, Марцин (род. 1994) — польский футболист.